Fasis o Phasis puede referirse a:

Topónimos 
 Fasis (ciudad): en la Antigüedad clásica, una polis del mar Negro y su puerto, y el río que desembocaba junto a él (Φάσις), conocidos actualmente como:
 Río Rioni
 Ciudad de Poti

Mitología 
 Fasis, hijo de Helios y Ocírroe

Biónimos

Género 
 Phasis (género), un género de mariposas -:en:Phasis (butterfly)-

Especies 
Especies de otros géneros llevan pasis como nombre específico:
 Foetorepus phasis
 Eunica phasis

Paronimia 
 Fase